Slovo vlasovec má více významů:

Historie
 Vlasovci – označení pro členy Ruské osvobozenecké armády

Biologie
označení pro několik rodů často vzájemně nepříbuzných hlístic
 rod Alaninema
 rod Dirofilaria 
 vlasovec psí (Dirofilaria immitis)
 rod Dracunculus 
vlasovec medinský (Dracunculus medinensis)
 rod Loa
 vlasovec oční (Loa loa)
 rod Wuchereria 
 vlasovec mízní (Wuchereria bancrofti)